Западна Немачка је учествовала на 2. Европском првенству у дворани 1971 одржаном у Софији, (Бугарска), 13. и 14. марта. У другом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Западне Немачке представљала су 45 спортиста (21 м и 24 ж) који су се такмичили у 13 дисциплина:9 мушких и 8 женских.

Са 10 освојених медаља (4 златне, 4 сребре и 2 бронзане) Западна Немачка је у укупном пласману заузела је 2. место од 13 земаља које су на овом првенству освојиле медаље, односно 23 земље учеснице.

Најуспешнији такмичари биле су Хајде Розендал, Екарт Беркес и Ханс Браумгартнер који су поред освпјеник златних медаља поставип и  рекорде европских првенства у дворани.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Западна Немачка је са 23 учесника у финалу заузела 2. место са 117 бодоваа, од 21 земље које су имале представнике у финалу. На првенству су учествовале 23 земаље чланице ЕАА. Једино Данска и Турска нису имале представнике у финалу.

Учесници 

  Тачка уз име такмичара означава де је учествовао у више дисциплина.

Освајачи медаља 
  Злато
1. Екарт Беркес — 60 м препоне, мушкарци
2. Ханс Браумгартнер — скок удаљ, мушкарци
3. Хилдегард Фалк — 800 м, жене
4. Хајде Розендал → скок удаљ, жене
  Сребро
1. Јобст Хиршт — 60 метара, мушкарци
2. Инге Бединг — 400 м, жене
3. Анелија Вилден, Елфгард Шитенхелм, Анегрет Кронингер, Кристина Такенберг — штафета 4 х 200 м. жене
4. Гизела Алемајер, Гизела Еленбергер, Анета Рикес, Криста Чекај — штафета 4 х 400 м, жене
  Бронза
1. Пол Хајнц Вилман, Годехард Бриш, Дитер Фридрих, Бернд Еплер — штафета 4 х 800 м, мушкарци
2. Анергрет Рихтер → 60 м препоне, жене

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Западне Немачке после 2. Европског првенства у дворани 1971.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Западнонемачки освајачи медаља после 2. Европског првенства 1970—1971. 
<div style="height:512px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">

Референце

Спољашње везе 
 Резултати Европског првенства у дворани 1971.
 Комплетни резултати са ЕП 1971. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1971.
Западна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани